Сега је мултинационална компанија која се бави производњом видео-игара и играчког хардвера, основана 1940. Седиште фирме налази се у Оту, близу Токија у Јапану, док се европско седиште компаније налази у Лондону.

Предузећа из Токија
Произвођачи рачунарских игара
Издавачи видео-игара